Евгений Добровольский:
 Добровольский, Евгений Васильевич — Георгиевский кавалер; штабс-ротмистр.
 Добровольский, Евгений Станиславович (род. 1995) — украинский футболист.